Fossey ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Fossey (* 1946), französische Schauspielerin
 Charles Fossey (1869–1946), französischer Assyriologe
 Dian Fossey  (1932–1985), US-amerikanische Zoologin und Verhaltensforscherin

Fossey bezeichnet außerdem:

 (23032) Fossey, ein Asteroid des Hauptgürtels